Ешлі Барті і Коко Вандевей були чинними чемпіонками, але цього разу Вандевей не змогла взяти участь через травму. Барті грала в парі з Вікторією Азаренко, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Елісе Мертенс і Арина Соболенко.

Мертенс і Соболенко виграли титул, у фіналі перемігши пару Саманта Стосур і Чжан Шуай з рахунком 7–6(7–5), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Miami Open, жінки, парний розряд
Miami Open 2019